Carrefour (französisch für Kreuzung) steht für
 Straßenkreuzung in Frankreich
 Carrefour (Haiti), Stadt in Haiti
 ein Geistwesen im Voodoo, siehe Kalfu
 Carrefour (Unternehmen), eine bedeutende französische Supermarktkette
 Carrefour (Duékoué), Stadtteil von Duékoué (Elfenbeinküste)
 Carrefour (Film), französischer Film aus dem Jahre 1938 von Kurt Bernhardt